Der er flere personer ved navn Jakob Nielsen:

 Jakob Nielsen, greve af Nørrehalland (død 1309) – greve af Nørrehalland
 Jakob Nielsen (kannik) (før 1363-efter 1379) – dansk kannik
 Jakob Nielsen (forfatter) (1830-1901) - dansk forfatter
 Jakob Nielsen (matematiker) (1890-1959) – dansk matematiker, professor i rationel mekanik
 Jakob Nielsen (skuespiller) (1900-1979) – dansk skuespiller
 Jakob Nielsen (journalist) (1937-1989) – dansk journalist
 Jakob Nielsen (datalog) (født 1957) – dansk datalog og specialist i it-brugervenlighed
 Jakob Nielsen (journalist, født 1971) – dansk journalist, EU-korrespondent
 Jakob Nielsen (politiker) (1910-1985) – grønlandsk landsrådsmedlem

Se også 

 Jacob Nielsen
 Jakob Axel Nielsen
 Jakob Glerup Nielsen